Jeanes ist der Name von

 Allene R. Jeanes (1906–1995), US-amerikanische Chemikerin (Organische Chemie)
 Anna T. Jeanes (1822–1907), US-amerikanische Schriftstellerin und Philanthropin